Dragomir Tanović (Szabadka, 1965. április 28.–) szerb nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés

NB. I-es mérkőzés

Nemzeti kupamérkőzések

Magyar labdarúgókupa

Források 
 Profilja a Nela.hu-n
 Profilja a Worldfootball.net-en

1965-ben született személyek
Élő személyek
Szerb labdarúgó-játékvezetők